Кромбхольц () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Кромбхольц, Франц (1920—2000) — гауптштурмфюрер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста.
 Кромбхольц, Юлиус Винценц фон (1782—1843) — немецкий (чешский) врач и миколог.